Napar Buru Batzar, consell territorial del Partit Nacionalista Basc a Navarra
 Banc Nacional de Bèlgica (del seu nom en neerlandès Nationale Bank van België), banc central de Bèlgica
 National Bank of Bahrain, banc comercial de Bahrain